Anjou Katalin (–1355) schweidnitzi hercegné, I. Károly (Róbert) magyar király (természetes) lánya
Anjou Katalin (1348–1349) nápolyi királyi hercegnő, I. Johanna nápolyi királynő és Tarantó Lajos lánya
Anjou Katalin (1370–1378) magyar királyi hercegnő, I. Lajos magyar király lánya